CTL steht als Abkürzung für:

 Cargo-Terminal Lehmann, siehe Lübeck-Siems #Container Terminal Lübeck (CTL)
 Centre de traduction littéraire, Universität Lausanne
 Chem Trans Logistic, polnisches Schienengüterverkehrsunternehmen, siehe CTL Logistics
 City-Tunnel Leipzig, ein Eisenbahntunnel in Leipzig
 Coal-to-Liquid, ein chemisches Verfahren zur Herstellung von flüssigem Kraftstoff aus Kohle, siehe Kohleverflüssigung
 Commonwealth Trust Limited, ein Trust-Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln
 Complex Text Layout, Schriftsysteme, die nicht von links nach rechts ausgerichtet sind
 Computation Tree Logic
 Control Track Longitudinal, ein Bildzählimpuls auf der Videospur
 Correios de Timor-Leste, die Post Osttimors
 Cut-to-Length, englische Bezeichnung der forstwirtschaftlichen Kurzholzmethode
 Cytotoxische T-Zelle, einer Subgruppe der T-Lymphozyten

ctl steht für:
 Tlacoatzintepec-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

Abkürzung